San Magno puede hacer referencia a:
 San Magno de las Orcadas (f. 1116), príncipe y mártir, celebrado el 16 de abril;
 San Magno de Anagni, mártir, celebrado el 19 de agosto;
 San Magno de Füssen (s. VIII), abad, celebrado el 6 de septiembre;
 San Magno de Oderzo (f. c. 670), obispo, celebrado el 6 de octubre;
 San Magno de Milán (s. VI), obispo, celebrado el 1 de noviembre.